Stora Dammtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Dammtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (7 ha)
Stora Dammtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Stora Dammtjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Dammtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Dammtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673262-141895), sjö i Mora kommun, 
Stora Dammtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673823-142608), sjö i Mora kommun,  (3,7 ha)

Se även
Dammtjärn
Stordammtjärn
Stortjärn
Stordammen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn